Революционный трибунал — многозначный термин; может означать:

 Революционный трибунал (Франция)
 Революционные трибуналы

См. также 

 Трибунал